NCI steht als Abkürzung für:

 National Cancer Institute, US-amerikanisches Krebsforschungszentrum
 National Coastwatch Institution, britische freiwillige Küstenwache
 Negative Chemical Ionization, siehe Chemische Ionisation #Varianten
 Nelson Complexity Index, eine Kennzahl für die  Komplexität einer Erdölraffinerie
 Network Cooperation Initiative, deutsche Selbsthilfeorganisation
 Nominativus cum infinitivo (NcI), Nominativ mit Infinitiv
 Non-Coded Information, siehe Codierte Information

Abkürzung